Podvinsky ist der Familienname von

Ed Podivinsky (* 1970), kanadischer Skirennläufer
Tomáš Jan Podivínský (* 1969), tschechischer Politiker und Diplomat